Yves Esquieu : 

 Esquieu de Floyran (, prieur de Montfaucon
 Louis Esquieu (1865-1927), archiviste et paléographe français
 Marceau Esquieu (né en 1931), enseignant, écrivain, poète et conteur occitan
 Yves Esquieu (né en 1943), archéologue français